Canis é um género da família Canidae que inclui o cão, o lobo, o coiote e o chacal. O número exato de espécies é ainda objeto de disputas entre pesquisadores, Wozencraft (2005) lista 6 espécies; enquanto Nowak (1999), IUCN e Grzimek's (2005) aceitam 7 espécies. Há ainda disputas quanto a posição do cão, do dingo e do Canis hallstromi como espécies próprias.

O gênero se originou provavelmente na América do Norte no final do Plioceno ou começo do Pleistoceno. Hoje se encontra em estado selvagem em toda América, Europa, Ásia e África; foi introduzido na Austrália e Nova Guiné; e no estado domesticado coexiste com o homem, podendo ser encontrado em quase todos os lugares do globo.

As espécies mostram uma grande variedade de tamanhos, desde o grande lobo-cinzento com 75 kg ao lobo-dourado-africano com 7 kg. A coloração também é bastante variada entre as diferentes espécies.

O Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus Illiger, 1815), um canídeo da América do Sul, originalmente foi descrito como sendo uma espécie do gênero Canis, porém estudos recentes confirmaram que o lobo-guará não está relacionado a este gênero. Em classificações mais antigas ou desatualizadas ainda é possível encontrar o Lobo-guará nomeado pelos sinônimos Canis brachiurus ou Canis jubatus.

Espécies 
 Canis lupus Linnaeus, 1758 - Lobo
 Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 - Cão
 Canis lupus dingo Blumenbach, 1780 - Dingo
 Canis lupus hallstromi Troughton, 1957 - Cão cantor da Nova Guiné
 Canis lupus arctos Pocock, 1935 - Lobo-do-ártico
 Canis lupus arabs Pocock 1934 - Lobo-árabe
 Canis lupus baileyi Nelson and Goldman 1929 - Lobo mexicano
 Canis lupus campestris Dwigubski 1804 - Lobo-da-estepe
 Canis lupus chanco Gray 1863 - Lobo tibetano
Canis lupus lupaster Hemprich  e Ehrenberg, 1833.  - Chacal-do-egito
 Canis rufus  Audubon e Bachman, 1851 - Lobo-vermelho
 Canis latrans Say, 1823 - Coiote
 Canis simensis Rüppell, 1835 - Lobo-etíope
 Canis aureus Linnaeus, 1758 - Chacal-dourado

 Canis anthus F. Cuvier,1820 - Lobo-dourado-africano

Espécies Pré-históricas 
 C. acutus
 C. africanus  - Lobo-africano
 C. anceps
 C. antiquus
 Canis apolloniensis Koufos e Kostopouos, 1997
 Canis armbrusteri Gidley, 1913 - Lobo-de-Armbrusters
 C. arnensis
 C. atrox
 C. avus
 C. brachypus
 C. brevirostris
 C. cautleyi
 Canis cedazoensis Mooser e Dalquest, 1975
 C. chiliensis
 C. cipio
 C. condoni
 C. dirus Leidy, 1858 - Lobo pré-histórico
 Canis edwardii Gazin, 1942 - Lobo-de-Edward
 C. ensenadensis
 C. etruscus
 C. falconeri
 Canis ferox Miller e Carranza-Castaneda, 1998
 C. khomenkoi
 C. kuruksaensis
 Canis lepophagus Johnston, 1938
 C. lupaster
 C. lycanoides
 C. majori
 C. medius
 C. megamastoides
 C. michauxi
 C. moreni
 C. mosbachensis Soergel, 1925
 C. nehringi
 C. neschersensis
 C. palaeoplatensis
 C. petenyi
 C. protojubatus
 C. protoplatensis
 C. robustus
 C. strandi - Lobo-de-Strand
 C. suessi
 C. temerarius
 C. terblanchei
 C. troglodytes
 C. ursinus
C.variabilis
 C. velaunus
 C. volgensis
 C. yuanmoensis

Notas

Referências 
 WOZENCRAFT, W. C. (2005). Order Carnivora. In: WILSON, D. E.; REEDER, D. M. (Eds.) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3ª edição. Baltimore: Johns Hopkins University Press. p. 532-628.
 McKENNA, M. C.; BELL, S. K. (1997). Classification of Mammals: Above the Species Level. New York: Columbia University Press. 631 p.

Ver também 

 Canis Major e Canis Minor, duas constelações
 Canídeo híbrido

Ligações externas 
 Mikko's Haaramo Phylogeny - Canis

Canídeos
Gêneros de mamíferos